Żukowo ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Polen:
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Żukowo (Oborniki) (ehemals Zukowo)
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Żukowo (Bielsk)
 Żukowo (Naruszewo)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Gmina Żukowo, eine Stadt-und-Land-Gemeinde im Powiat Kartuski
 Żukowo (Powiat Kartuski), eine Stadt, (ehemals Zuckau, Kreis Karthaus/Westpreußen), Sitz dieser Gemeinde
 Żukowo (Żukowo), ein gleichnamiges Dorf (–) dieser Gemeinde
 Żukowo (Czersk) (ehemals Gutsbezirk Zuckau, Kreis Konitz)
 Żukowo (Koszała) (ehemals Fuchsbruch, Kreis Schlochau/Pommern)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Żukowo (Brojce) (ehemals Sukowshof, Kreis Greifenberg/Pommern)
 Żukowo (Sławno) (ehemals Suckow, Kreis Schlawe/Pommern); ehemals Sitz der:
 Gmina Żukowo (Powiat Sławieński), eine ehemalige Landgemeinde im Powiat Sławieński
 Żukowo (Suchań) (ehemals Suckow an der Ihna, Kreis Stargard/Pommern); siehe Gmina Suchań

Siehe auch:
 Żukowo Morskie (ehemals See Suckow, Kreis Schlawe/Pommern)